Битва под Турском — сражение между монгольскими и польскими войсками, произошедшее 13 февраля 1241 года близ села Турско-Вельке в ходе монгольского вторжения в Польшу.

Предыстория 

В январе 1241 года монгольские войска вступили на территорию Польши. Один отряд под предводительством Байдара через Люблин дошёл до Завихоста, а второй — через Брест до Дрохичина. Часть монгольских войск дошла до города Новогрудок, а затем обратным путём монголы дошли до Сандомира, который взяли в феврале. Дальше они пошли к Копшивнице, Вислице, Скальбмежу. При этом большие потери несло польское население. Польские князья собрали войска и двинулись к Сандомиру. Монгольские войска отступили. Поляки погнались за ними и это привело к битве под Турском.

Ход битвы 

Согласно Яну Длугошу, в результате первой атаки полякам удалось заставить монголов отступить, а также освободить монгольских пленников. Однако вскоре оказалось, что это была лишь стратегическая уловка монголов, направленная на нарушение боевого порядка противника. Монгольская конница перешла в атаку, преодолела тяжело бронированных малопольских рыцарей и нанесла польским войскам поражение. При этом поляки понесли большие потери.

См. также 

 Западный поход монголов
 Монгольское вторжение в Польшу
 Битва при Легнице (1241)

Литература 
 Stefan Krakowski. Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, wyd. MON 1956, str.131-133

Сражения по алфавиту
Западный поход монголов
Сражения Польши
Сражения Золотой Орды
Сражения 1241 года
Сражения Монгольской империи